Сону Суд (, , род. 30 июля 1973 года, Мога, Индия) — индийский актёр, модель и продюсер, снимающийся в фильмах на хинди, панджаби, телугу, каннада и тамильском языке.

Биография 
Сону родился 30 июля 1973 года в городе Мога на севере Индии, в семье предпринимателя и учительницы, имеет двух сестёр. Вырос в городе Нагпур, где он окончил колледж по специальности инженер электроники.

В 1999 году снялся в двух фильмах на тамильском языке Kallazhagar и Nenjinile. В 2000 году дебютировал в фильме на телугу Hands Up!. В 2010 году исполнил роль антагониста Чхеди Сингха в болливудском фильме «Бесстрашный», с Салман Ханом в главной роли.

В 2017 году вышел китайско-индийский фильм «Доспехи бога: В поисках сокровищ», где он сыграл человека по имени Рэндалл, который хочет найти сокровище, принадлежавшее его предкам, благодаря которому он приобрел мировую известность.

Личная жизнь 
Женат. Имеет двух сыновей. Вегетарианец. Является членом организации по защите прав животных PETA.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards